Коробки отбора мощности (КОМ) предназначены для привода всевозможных рабочих органов оборудования, установленного на автомобильном шасси, посредством карданного вала или гидравлического насоса.
Коробки отбора мощности используются на автоцистернах, автокранах, коммунальных машинах и другой спецтехнике. Коробки отбора мощности устанавливаются на КПП, РК автомобиля.

 Включается коробка отбора мощности из кабины водителя, ручным или электро-пневматическим приводом.  На автоцистернах и грузовиках с лебёдкой имеется возможность использовать реверсивную коробку отбора мощности. В этой коробке вращение выходного вала возможно в обе стороны. В основном коробки отбора мощности работают при стоянке автомобиля, но некоторые, например модель МП77 промежуточная опора, установленная в разрез карданных валов, установленные на автомобилях для очистки городских улиц, работают также и при движении.
К КОМ предъявляются следующие требования:

 Малые габариты и масса;
 Большой ресурс;
 Обеспечение заданного передаточного отношения;
 Малые усилия при переключении и снижение утомляемости водителя;
 Обеспечение необходимого отбора мощности;
 Повышенный межсервисный пробег;
 Уменьшенный расход топлива;
 Увеличенный ресурс двигателя и сцепления;

Коробки отбора мощности иногда встречаются и на легковых внедорожниках. Например они устанавливались для привода лебедки на ГАЗ-69, а также могут устанавливаться на автомобилях Mitsubishi с трансмиссией Super Select.

В Английской терминологии не различают КОМ (Коробка Отбора Мощности) и ВОМ (Вал Отбора Мощности) всё это обозначется одной фразой Power take-off

См. также 
Вал отбора мощности

Примечания 

Устройство грузовика
Устройство трактора